Naselja u Srbiji

 Pepeljevac (Lajkovac, Srbija), naselje u općini Lajkovac
 Pepeljevac (Kruševac, Srbija), naselje u općini Kruševac
 Pepeljevac (Kuršumlija, Srbija), naselje u općini Kuršumlija